Als Weltfußballer des Jahres 2008 werden die Gewinner folgender Auszeichnungen bezeichnet:

 Ballon d’Or 2008
 FIFA-Weltfußballer des Jahres 2008